Ривкин Михаил Ионович (Ривкин-Певцов, Рывкин, Певцов-Ривкин, Певцов Моисей Есселевич) (07.01.1907—13.10.1993) — дирижёр, скрипач, музыкант, педагог. Заслуженный работник культуры России.

Биография 

07.01.1907 г. р. по новому стилю в г. Стародубе /ныне Брянская область/, Российская Империя в семье дирижера, педагога, музыканта, капельмейстера, умер 13.10.1993 года в городе Пскове, Россия.

Потомственный музыкант (за выдающиеся музыкальные заслуги предкам Ривкина Михаила Ионовича Императрицей Екатериной II к фамилии Ривкин была присвоена приставка Певцов).

Отец его - Ривкин (Ривкин-Певцов, Певцов-Ривкин, Певцов) Иона (Ессель) Абрамович, был музыкантом, скрипачом, педагогом и дирижером, получил образование у профессора Санкт-Петербургской консерватории Александра Рубца, потомка старинного дворянского рода, известного музыковеда, педагога и собирателя фольклора. Рубец А.И. позировал Илье Репину в качестве модели для образа казака, когда художник создал знаменитую картину «Казаки пишут письмо турецкому султану». У Рубца А.И. было имение в Стародубе. Там профессор преподавал в музыкальной школе, которую он открыл для талантливых детей. Эта школа до сих пор существует в Стародубе и носит имя музыканта. Профессор Рубец А.И. считал Иону своим лучшим учеником. Через некоторое время Иона сам начал преподавать в музыкальной школе, гимназии и возглавил школу. После революции Иона стал дирижером военного оркестра. С 1935 по 1940 год Иона работал также дирижером оркестра Белорусского военного округа и довел его до одного из лучших военных оркестров Советского Союза.

В 1926 году Ривкин М.И. поступил в Московское музыкальное училище имени Александра Скрябина по классу скрипки. В 1929 году Михаил Ривкин переехал в г. Минск и поступил в музыкальное училище сразу на третий курс и работал артистом симфонического оркестра, а также преподавателем в музыкальной школе. Его учителем в училище был скрипач, педагог и дирижер Аркадий Львович Бессмертный – блестящий представитель Петербургской скрипичной школы, один из организаторов Минского музыкального училища и его первый директор. Под непосредственным руководством А. Бессмертного Ривкин М.И. после окончания музыкального училища в 1931 году продолжил до 1936 года обучение в Белорусской государственной консерватории по классу скрипки.

После окончания консерватории Михаил Ривкин продолжил работу в симфоническом оркестре, входившем в состав Минской филармонии. Летом 1937 года главным дирижером оркестра был назначен Илья Мусин, представитель знаменитой петербургской дирижерской школы и великий маэстро. Позже в своей книге «Уроки жизни» Мусин вспоминал: «Годы моей работы в качестве главного дирижера Белорусского филармонического симфонического оркестра навсегда врезались в мою память. Директор Филармонии рассказал, что буквально через год оркестр поедет в Москву на Декаду белорусского искусства, в связи с этим меня ждет большая и ответственная работа. С нами присутствовал оркестрант Михаил Ривкин (мой ученик по дирижёрскому классу Белорусской государственной консерватории), который рассказал об оркестре и его потребностях, о том, что он требует систематической работы».

С 1937 по 1941 года Ривкин М.И. учился у И. Мусина на дирижерском факультете. Последний свидетельствовал в своих воспоминаниях, что смело доверил Ривкину М.И. оркестр для концертных выступлений и остался доволен художественными результатами.

Примерно в 1935 году Ривкин М.И. женился на красивой женщине - Эдди/Удля, Этя/ Рубиновна Клейнгевикс /KLEJNGEVIKS/, 1911 г.р. в Прушкове, Польша, переехала в г. Минск из Варшавы примерно в 1933 г. и работала в Белорусском Радиокомитете. В 1937 году в молодой семье Ривкиных родилась дочь Ира, а в 1939 году — сын Саша. Проживали они на ул. Толстого и возле Оперного Театра. В то время Михаил Ривкин не мог предвидеть страшной участи своей семьи во время Великой Отечественной войны.

23.06.1941 года Ривкин М.И. был мобилизован в Минске на фронт и попал в состав 29-го отдельного батальона. В первые месяцы войны вместе с отступающими войсками попал в окружение под Вязьмой, но прорвался, чудом избежав смерти и плена, попал в партизанский отряд имени Д. Кравцова. Отряд действовал на Брянщине.

Осенью 1942 года в одном из боев стрелок Михаил Ривкин был ранен и эвакуирован самолетом в госпиталь в г. Моршанск.

В первые дни войны дети Ривкина М.И. - Ира и Саша вместе с женой Эдди Клейнгевикс и сестрой Соней оказались в Минском гетто. Дальнейший след его жены теряется, больше никто никогда не видел ее живой. Что с ней случилось до сих пор неизвестно /скорее всего она  расстреляна в одном из погромов в гетто/.

Спустя 58 лет после начала войны сын музыканта Александр Ривкин рассказал – «Моей мамы уже не было с нами. А мы с сестрой были в каком-то подвале. Это была военная зима в Минском гетто. Мне все время хотелось есть… Потом я попал в детский дом, но сестры уже не было рядом. Я хорошо помню, как нас выстраивали, какие-то люди в форме выбирали детей, и они так и не вернулись… Не помню, как я оказался в советском детском доме. Здание возле железной дороги, все время гудят паровозы…».

5-летняя дочь Ира Ривкина из ПОЛНОСТЬЮ уничтоженного 100 тысячного Минского еврейского гетто попала в Слуцкий детский дом и выжила ЛИШЬ ЧУДОМ /все евреи, в т.ч. дети, женщины, старики, не сумевшие покинуть Минск и Беларусь, были уничтожены немецкими фашистами и их пособниками или подлежали уничтожению, расстрелу, сожжению в печах/, а 3-х летний Саша - в Минск в детдом. Сестра с братом были разлучены и почти 60 лет считали друг друга мертвыми.

Только через 58 лет после войны сын Ирины Ривкиной после очень тяжёлых и длительных /в т.ч. генетических/ поисков нашёл в Бремене /Германия/ её брата Сашу. В начале поисков у него не было практически никаких сведений о дедушке и его родственниках, он даже не знал ни их имени, ни фамилии, потому что Ирина Михайловна не помнила это. Что могла вспомнить четырехлетняя девочка! В её воспоминаниях о семье бесконечно всплывал лишь один эпизод: нежные руки, сжимающие палочку... И это все, с чего смог начать сын Ирины. Но его работа  увенчалась победой. Брат и сестра все-таки встретились! К сожалению, Михаила Ривкина в то время уже не было в живых - внуку удалось найти только его могилу в Пскове...

А дочь Ира пропала для отца навсегда. Он считал, что она и его жена Этя трагически погибли в Минском гетто. До своей смерти 13.10.1993 года в Пскове Михаил Ривкин и все члены его семьи и родственники до 1999 года не знали, что его дочь Ира выжила и жива. Ученики и коллеги рассказывали, что Ривкин Михаил Ионович оплакивал свою дочь Ирину, а также отказался выйти на сцену и дирижировать симфоническим оркестром перед немецкой делегацией, приехавшей на концерт в Псков. Так он выразил протест и боль в связи с трагической гибелью жены и дочери Иры в Минском гетто и других членов его семьи в годы Великой Отечественной Войны.

В 1946 году Ривкин М.И. после демобилизации случайно /по сведениям его коллег/ нашел в детском доме в г. Минске своего маленького сына Сашу, которого вместе со своей женой Этей и дочерью Ирой считал погибшими в Минском гетто во время войны. В Минском гетто в 1941 году родная сестра Ривкина М.И. Соня Ривкина-Певцова, подпольщица, была застрелена немцами и полицией на явочной квартире. Муж Сони погиб на фронте в начале войны в Ленинграде. Сестра Лиза /Лея/ также погибла вместе с маленькой дочерью при бомбёжке.

Сразу после возвращения из армии в Белоруссию в 1946 году Михаил Ривкин был назначен дирижером Государственного оркестра народных инструментов, работавшего в филармонии. Ривкин М.И. сразу привлёк оркестрантов своей приверженностю к такту и природной интеллигентностью. Его помнят как музыканта с тонким художественным вкусом и человеком высоких моральных принципов. Вместе с главным дирижером И. Жиновичем, имя которого теперь носит знаменитый коллектив, Михаил Ривкин восстановил оркестр и поднял его с нуля, так как творческий коллектив понес значительные человеческие потери после войны.
По воспоминаниям жиновичских ветеранов, Ривкин М. И. был настоящим профессионалом. Талантливый музыкант с широкой эрудицией, он обладал тонким слухом, незаурядной техникой и ярким дирижерским темпераментом. Оркестранты были очарованы его красивыми руками с четкими и точными жестами. Дирижер провел с оркестром сотни концертов и сумел поставить группу на должном уровне исполнения. Оркестру часто аккомпанировали вокалисты, пели многие известные артисты того времени. С оркестром сотрудничали и солисты Оперного театра.

С 1953 по 1963 год Михаил Ривкин работал дирижером Симфонического оркестра Томской областной филармонии, преподавал в городском музыкальном училище. «Михаила Ионовича я помню за дирижерским пультом филармонического оркестра, - рассказывает известный искусствовед Наталья Воробьева, тогда еще студентка. - Концерты симфонического оркестра были очень популярны в Томске, зал всегда был полон. Оркестр Ривкина звучал гармонично, четкий ритм как бы усиливал музыкальную форму. Дирижер особенно любил музыку Чайковского и Бетховена, прекрасно исполнял симфонические миниатюры Лядова и Бородина. Мы, студенты, четыре или пять раз вызывали Михаила Ионовича на последний поклон, аплодировали азартно, от души! Зал нас поддержал, и Ривкин вышел, улыбаясь и неизменно поднимая оркестр. Думаю, после концерта он почувствовал творческий подъем…».

В 1963 году Михаил Ривкин переехал в Псков. Следующие 30 лет Михаил Ионович посвятил благородной педагогической и воспитательной работе, в результате которой фактически на пустом месте исключительно благодаря ему в Пскове был основан и создан Филармонический симфонический оркестр, в репертуаре которого были «Рассвет на Москве-реке» и увертюра к «Сорочинской ярмарке» Мусоргского, «Карнавал зверей» Сен-Санса и «Снегурочка» Чайковского. Команда почти полностью состояла из его учеников. Именно Михаил Ривкин создал в Пскове скрипично-оркестровую школу и заложил прекрасные педагогические традиции, которыми город гордится до сих пор.

Михаил Ривкин работал педагогом и дирижёром в Псковском областном музыкальном училище. Основатель и бессменный дирижер оркестров – симфонического и камерного. Руководитель ансамбля скрипачей. Вел классы дирижирования, камерного ансамбля. Преподаватель по классу скрипки и альта.

Ветеран Великой Отечественной войны М.И. Ривкин участвовал в тяжелых боях отступающей армии. Михаил Ионович награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и иными. 9 Мая оркестр всегда поздравлял его. Иногда (очень редко) он надевал награды и не любил вспоминать войну, потому что эти воспоминания были невыносимо тяжелыми....

Он очень любил жизнь. Его искренность, приветливость, воспитанность притягивали к себе всех, с кем он общался. Вообще, М.И. Ривкин был очень человечный. И обладал громадной харизмой и обаянием– без этого дирижер невозможен.

Благодаря организаторскому таланту Михаила Ионовича стала возможной успешная концертная деятельность симфонического оркестра, камерного оркестра, ансамбля скрипачей.

Праздник музыки – так можно охарактеризовать концертный процесс исполнения оркестром различных произведений под управлением М.И. Ривкина: ансамблевое музицирование начинало приобретать творческий, непосредственный характер, что придавала всему происходящему одухотворенность и торжественность. Обширный репертуар оркестра – от Вивальди и Баха до Шостаковича, Прокофьева и Свиридова и активная концертная практика – до 40 (!) выступлений за сезон – превратили коллектив по существу в филармонический. С 1963 года в его классе профессиональное музыкальное образование получили свыше 100 студентов, большинство из которых продолжают дело своего педагога, работая в музыкальных школах, колледжах, вузах, оркестрах.

Архив Ривкина Михаила Ионовича -  rkl1111777rkl@gmail.com

Примечания 
           

Академические музыканты СССР
Выпускники Белорусской академии музыки
Архив Ривкина Михаила Ионовича. -  rkl1111777rkl@gmail.com